Maćkowiak (Maczkowiak), Mackowiak (Matzkowiak, Mazkowiak u. a.) ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Mackowiak (1922–2013), deutscher Ringer
 Franz-Josef Mackowiak (* 1948), deutscher Fußballspieler 
 Jules Mackowiak (* 1916), französischer Kanute
 Klaus Mackowiak, deutscher Journalist, Sachbuchautor und Sprachberater 
 Klaus-Dieter Mackowiak (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Robert Maćkowiak (* 1970), polnischer Leichtathlet